William Ogilvie de Pittensear (1736-1819), réformateur agraire écossais et "professeur rebelle"
 William Ogilvie (1846-1912), arpenteur et explorateur canadien
 William Ogilvie, tuteur de Lord Edward FitzGerald 
 Will Ogilvie (1901–1989), peintre canadien et artiste de guerre
 William Henry Ogilvie (1869-1963), poète australo-écossais, auteur de Saddle For A Throne
 William Robert Ogilvie-Grant (1863-1924), ornithologiste écossais